Jean Klein peut désigner :
 Jean Klein (1912-1998), auteur d'ouvrages (philosophie de la non-dualité) francophone ;
 Jean Klein (1944-2014), rameur français.
 Jean Klein, expert français en désarmement, docteur d'État ès sciences économiques, Post doctoral fellow MIT, professeur titulaire de la chaire de développement international au Conservatoire national des arts et métiers.